Дуэ́ньяс () — испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Дуэньяс, Лола (род. 1971) — испанская киноактриса.
 Дуэньяс, Мария (род. 1964) — испанская писательница.
 Дуэньяс, Николас (род. 1941) — испанский актёр, отец Лолы Дуэньяс.
 Дуэньяс, Хесус (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Дуэньяс, Эдгар (род. 1983) — мексиканский футболист.
 Дуэньяс, Эрик (род. 2004) — американский футболист.
 Дуэньяс Диас, Франсиско (1810—1884) — лидер консервативной партии Сальвадора, президент Сальвадора.

Топоним 
 Дуэньяс — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.